Coahoma ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coahoma (Mississippi)
 Coahoma (Texas)